Manchones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manchones (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Manchones (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar